Crefeld beschreibt:

die bis zum 25. November 1925 verwendete Schreibweise der Stadt Krefeld
den deutschen Bildhauer, siehe Adolf Müller-Crefeld
ein Kombischiff, siehe Crefeld (Schiff, 1922)

Siehe auch:

Crefeld-Klasse